Der Begriff Fahrdienst bezeichnet

 im Bahnbetrieb Tätigkeiten zur Abwicklung von Zug- und Rangierfahrten, siehe Fahrdienstvorschrift

 Dienstleistungen mit Fahrzeugen im sozialen Bereich
Krankentransporte 
Essen auf Rädern
Behindertentransporte

 Transportleistungen
Brief- und Paketdienste,
Taxiunternehmen,
Kleinguttransporte
Kurier-Express-Paket-Dienst.